Гиппопота́м может означать:
 Гиппопотам — то же, что бегемот.
 Гиппопотам — роман Стивена Фрая.
  — британский фильм 2017 года.